Kava může znamenat:

 Kava (řeka) – název části toku řeky Tauj v Rusku
 kava (rostlina) – rostlina západního Tichomoří
 Kava (Mali) – město v Mali

Související články 
 káva – nápoj z plodů kávovníku